Jock [] bezeichnet:
 eine im schottischen Englisch gebräuchliche Koseform des Namens John, siehe Jock (Name) 
 im britischen Englisch scherzhaft bis abwertend einen Schotten, besonders einen schottischen Matrosen oder Soldaten, siehe Jock (Ethnophaulismus)
 im amerikanischen Englisch das Stereotyp eines jungen Sportlers, siehe Jock (Slang)
 die Kurzform für Jockstrap, ein Unterwäschestück, siehe Suspensorium (Schutzkleidung)
 Jock of the Bushveld, südafrikanisches Kinderbuch von 1907 um den Hund Jock

Sonstiges:
 Jock Point, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik